Morrón puede referirse a:

 Morrón, el nombre algunas variedades de la planta Capsicum annuum y de su fruto, el pimiento; 
 el nombre común de la planta Anagallis arvensis o pimpinela escarlata; o
 El Morrón, partida rural de Villena (Alicante, España), situada al pie de la sierra del Morrón.
 Morrón, uno de los picos de Sierra Nevada (España)